Das andere Ich heißen die Filme
 Das andere Ich (1918), deutscher Stummfilm
 Das andere Ich (1941), deutsche Komödie
 Das andere Ich (1991), US-amerikanische Komödie
 Erich Kästner – Das andere Ich, deutscher Dokumentarfilm (2016)
Siehe auch:
 Alter Ego (Begriffsklärung)